Mit Verdopplungsregel wird bezeichnet:

in der Linguistik eine Regelung zur Verdopplung von Buchstaben, siehe Gemination (Sprache)
in der Finanzmathematik eine Abschätzung der Zeit bis zur Verdopplung einer Investition, siehe 72er-Regel
in Spielen eine Regel zur Verdopplung des Einsatzes, siehe Kontra (Spielbegriff)